Un frappeur est un joueur attaquant de baseball.
 Un frappeur désigné est un frappeur qui remplace le lanceur au baseball
 Un frappeur est un joueur attaquant de cricket

Voir aussi